Charles Lancar (1943), écrivain français ;
 Benjamin Lancar (1985), homme politique français.